Abbaye Saint-Laurent peut désigner :

En Belgique 
 Abbaye Saint-Laurent de Liège

En France 
 Abbaye Saint-Laurent d'Avignon
 Abbaye Saint-Laurent de Beaubec
 Abbaye Saint-Laurent-lès-Cosne

Au Royaume-Uni 
 Abbaye Saint-Laurent d'Ampleforth

Voir aussi 
 Saint-Laurent-l'Abbaye

Laurent
~